Lycoris en grec significa crepuscle

 Lycoris, un gènere dins les Amaryllidaceae
 Lycoris (empresa), una empresa de programari (software) adquirida per Mandriva el 2005
 Lycoris Black, un personatge de les novel·les de Harry Potter